

Дембноволя — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Дембноволя — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства